Гроза () — посёлок в составе Зябровского сельсовета Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 16 км на юго-восток от Гомеля и в 2 км от железнодорожной станции Зябровка на линии Гомель—Тереховка.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Зябровка — Гомель.

В этой деревне 19 жилых домов (2004 год). Планировка из 2 коротких, широтных улиц. Застройка двухсторонняя. Жилые дома деревянные, усадебного типа.

Улицы 
 8 Марта
 Пушкина

История 
Основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1926 году в посёлке работало отделение связи, в составе Логойского сельсовета Носовичского района Гомельского округа. В 1931 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 19 жителей посёлка.

В 1959 году в составе элитсеменхоза «Гомельская» с центром в деревне Климовка.

Население

Численность 
 2004 год — 19 дворов, 25 жителей.

Динамика 
 1926 год — 55 дворов, 257 жителей.
 1959 год — 219 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 19 дворов, 25 жителей.

Известные уроженцы 
 Данильченко, Анатолий Борисович (1940—2001) — советский и российский писатель.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя / С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. — Т. 2, Кн.2: Гомельская вобласць. — 520 с. — 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Гомельского района